Professional Building puede referirse a:
 Professional Building en la ciudad de Phoenix
 Professional Building en la ciudad de Waterville